Griswoldia är ett släkte av spindlar. Griswoldia ingår i familjen Zoropsidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Griswoldia